Schwind ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name Schwind ist ein Übername zum mittelhochdeutschen Adjektiv swinde, swint mit den Bedeutungen gewaltig, stark, heftig, ungestüm, rasch, gewandt, schnell, grimmig, böse, schlimm, gefährlich, beziehungsweise zum mittelniederdeutschen Adjektiv swinde mit den Bedeutungen ungestüm, heftig, stark, aufbrausend, rasch begreifend, listig.

Namensträger 
 Christoph Schwind (* 1949), deutscher Politiker (CDU)
 Ernst von Schwind (1865–1932), österreichischer Rechtshistoriker 
 Fred Schwind (1929–2004), deutscher Historiker
 Fritz Schwind (1913–2013), österreichischer Jurist
 Greta Bauer-Schwind (1904–1944), deutsche Lyrikerin
 Hans-Dieter Schwind (* 1936), deutscher Jurist und Politiker
 Hermann Schwind (1923–2009), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Herwarth Schmidt von Schwind (1866–1941), deutscher Vizeadmiral der Kaiserlichen Marine
 Joseph Schwind (1851–1927), katholischer Priester, Domkapitular und Generalvikar der Diözese Speyer sowie Päpstlicher Hausprälat
 Kai Schwind (* 1976), deutscher Autor und Regisseur für Hörspiele und Live-Inszenierungen
 Martin Schwind (1906–1991), deutscher Geograph
 Moritz von Schwind (1804–1871), österreichischer Maler
 Natascha Schwind (* 1971), deutsche Fußballspielerin
 Olga Schwind (1887–1979), deutsche Musikerin und Pionierin der Historischen Aufführungspraxis
 Vinzenz Schwind (1910–1974), deutscher Politiker

 Wolfgang von Schwind (1879–1949), österreichischer Sänger (Bass) und Schauspieler

Unternehmen 
 Schwind eye-tech-solutions, Produzent von medizinischen Lasern
 Schwind Bräu, Brauerei in Aschaffenburg

Siehe auch 
 Schwindt

Familienname